Reményi József (1887–1977), szobrász, érem- és plakettművész
 Reményi József (1891–1956), író, irodalomtörténész
 Reményi József, karmester

hasonló néven
 Reményi József Tamás (1949–) József Attila-díjas újságíró, kritikus